V kan syfta på:

V (TV-serie 1984) –, amerikansk TV-serie
V (Den sista striden), amerikansk miniserie från 1984
V (TV-serie 2009) –, amerikansk TV-serie från 2009